Chen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 An-Ming Chen
 Bao Liang Chen
 Chang-Chin Chen
 Chia Jui Chen
 Chin-Seng Chen
 Feng Hwai Chen
 Fu-Qiang Chen
 Han-Bin Chen
 Hu Biao Chen
 Hui-Ming Chen
 Hong-Wei Chen
 Hsiu Ying Chen
 I-Shiung Chen
 Jun Chen
 Jian Bin Chen
 Jing Fong Chen
 Jia-Hua Chen
 Jia-Xiu Chen
 Jun-Yuan Chen
 Li Jun Chen
 Lin Hai Chen
 Liu-Sheng Chen
 Mei-Yu Chen
 Peiji Chen
 Pan Chieh Chen
 Sen Jen Chen
 Shou Liang Chen
 Sing Chi Chen
 Tê Chao Chen
 Tie-Mei Chen
 Wen-Feng Chen
 Wen Hong Chen
 Wen-Xin Chen
 Xiulong Chen
 Xiang-Sheng Chen
 Xue-Xin Chen
 Xiao-Yu Chen
 Xiaoyong Chen
 Yong Chang Chen
 Yu-Heng, Chen
 Yi Ling Chen
 Yi-Xin Chen
 Zhong Chen
 Zhi-Bing Chen
 Zui Ching Chen
 Zhangfu Chen
 Zi-Ming Chen